Alfa Romeo Giulia kan henvise til to forskellige bilmodeller fra Alfa Romeo:
 Alfa Romeo Giulia (1962) − en stor mellemklassebil bygget i årene 1962 til 1978
 Alfa Romeo Giulia (2016) − en stor mellemklassebil bygget siden 2016